Vudù – religione afroamericana
 Vudù – gioco da tavolo
 Vudu – azienda statunitense

Pagine correlate 
 Voodoo (disambigua)